Nach est le pseudonyme de trois artistes :
 Nach, ou Nach Scratch, un rappeur espagnol
 Nach, ou Anna Chedid, chanteuse et musicienne française, membre de la famille Chedid
 Nach, ou Anne-Marie Van, danseuse et chorégraphe française